Джамаль ( — «Красота») — арабское имя.

 Джамаль Аль-Шариф — футбольный арбитр из Дамаска, Сирия.
 Джамаль Махамат — ливийский футболист, полузащитник клуба «Спортинг» из Браги и сборной Ливии.
 Джамаль Хаммади — парикмахер, стилист, сторонник новаторского подхода в области ухода за волосами. Работает в США.

См. также 
 
 

Арабские имена